Autodistruzione – meccanismo che provoca la distruzione della macchina che l'ha innescato o del sito dove la macchina è presente (base, astronave etc.)
 Comportamento autodistruttivo (o pulsione di morte per Freud) – carattere tipico di varie psicopatologie come ad es. il Disturbo borderline di personalità.